A Broken Melody – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Phoenix Film Company
A Broken Melody – cortometraggio del 1913 diretto da Robert Thornby